Monument (gedenkteken), de Engelse benaming voor een herdenkingsmonument
Memorial (organisatie), een internationale historische en burgerrechtenorganisatie die actief is binnen een aantal post-Sovjetlanden.
Memorial (Moonspell), het zevende album van de gothic metal-band Moonspell.